Cala Figuera (Santanyí), una cala del municipi de Santanyí
 Cala Figuera (Calvià), una cala del municipi de Calvià